Прикамье — деревня в Осинском районе Пермского края. Входит в состав Горского сельского поселения.

История 
В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Пизьма переименована в Прикамье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Осинского района (Пермский край)